«Арарат» — название нескольких футбольных клубов:
* «Арарат» () — армянский футбольный клуб из Еревана. Основан в 1935 году.
 «Арарат-2» — фарм-клуб «Арарата».
 «Арарат-Армения» () — армянский футбольный клуб из Еревана. Основан в 2017 году. Также некоторое время назывался «Арарат Москва».
 «Арарат-Армения-2» — фарм-клуб «Арарата-Армении».
 «Арарат» — российский футбольный клуб из Москвы.
 «Арарат» () — прежнее название армянского футбольного клуба «Спартак» Ереван, использовавшееся в 1960—1992 гг и представлявшего город Арарат.
 «Арарат» () — иракский курдский футбольный клуб из Эрбиля.
 «Арарат» () — иранский футбольный клуб из Тегерана.
 «Арарат» — российский любительский футбольный клуб из Уфы.
  () — эстонский футбольный клуб из Таллина.
  () — французский футбольный клуб из Исси-ле-Мулино.